Æmilia Lepida est le nom des femmes romaines appartenant à la gens Aemilii. Toutes, sauf la première Æmilia Lepida, ont vécu pendant l'ère impériale. Le nom a été donné aux filles des hommes appartenant à la branche Æmilius Lepidus de la gens Aemilii. La première Æmilia Lepida mentionnée par les historiens romains était l'ancienne fiancée de Caton d'Utique. Les Æmilia suivantes sont célèbres en raison de leur mariage. 

 Æmilia Lepida, épouse de Metellus Scipio et ancienne fiancée de Caton d'Utique. Cette Æmilia était fille de Mamercus Æmilius Lepidus Livianus. Sa fille était Cornelia Metella, dernière épouse et veuve de Pompée. Bien que plus jeune, Æmilia Lepida ait été fiancée à Caton d'Utique, elle a en fait épousé quelqu'un d'autre, laissant Caton épouser Atilia. 

 Æmilia Lepida qui aurait pu être l'épouse de Gnaeus Domitius Ahenobarbus d'où le nom de la petite-fille d'Ahenobarbus, Domitia Lepida. Son enfant unique était son fils Lucius Domitius Ahenobarbus. Son fils a épousé Antonia Major, une nièce et la fille de la sœur de l'empereur Auguste, Octavie. Leurs enfants étaient Domitia Lepida Major (tante de Néron), Gnaeus Domitius Ahenobarbus et Domitia Lepida Minor. 
 
Æmilia Lepida, seule fille de Cornelia Scipio et du censeur Lucius Æmilius Lepidus Paullus. Ses frères étaient Lucius Æmilius Paullus et Marcus Æmilius Lepidus. 

 Æmilia Lepida, fille de Julia Vipsania. Après l'an 8 ses fiançailles avec l'empereur Claude furent rompues, elle épousa Appius Iunius Silanus. Elle fut assassinée en 53 par Agrippine la jeune. 

 Æmilia Lepida, fille de Lépide le Jeune et la sœur de Manius Æmilius Lepidus. Elle épousa le riche gouverneur romain Publius Sulpicius Quirinius. Jeune, elle fut fiancée à l'héritier d'Auguste Lucius Caesar. Elle eut un fils du sénateur Mamercus Æmilius Scaurus. En 20, elle fut accusée d'adultère, d'empoisonnement, de consultation d'astrologues, de faussement prétendre soutenir un fils de son ex-mari et d'essayer d'empoisonner son ex-mari. Son frère Manius l'a défendue pendant son procès. Elle fut reconnue coupable et condamnée à "l'interdiction de l'eau et du feu"  c'est-à-dire à l'exil.

 Æmilia Lepida, fille de Marcus Æmilius Lepidus, ainsi que l'épouse de Drusus Iulius Caesar. D'après Tacite, pendant leur mariage, « elle poursuivit son mari d'innombrables accusations ». En 36, elle fut accusée d'adultère avec un esclave et se suicida.

 Æmilia Lepida, fille de Manius Æmilius Lepidus. Cette Æmilia Lepida est habituellement identifiée avec Lepida, épouse de l'empereur romain Galba. Elle eut deux fils avant sa mort. Elle est morte relativement jeune, et leurs fils sont également morts jeunes. Galba ne s'est jamais remarié.

Notes et références

Sources

Personnalité féminine de la Rome antique